Никола Ангелов може да се отнася за:

 Никола Ангелов (1838 – ?), участник в Разложкото въстание
 Никола Ангелов (1884 – ?), деец на ВМОРО
 Никола Ангелов, генерал, зам.-завеждащ отдел „Административен“ в ЦК на БКП
 Никола Ангелов, първият кмет на гр. Фердинанд след 9 септември 1944 г.
 Никола Ангелов (?-1988), български археолог.